Adado (district), district in de regio Galguduud van Somalië
 Adado (plaats), districthoofdstad van Adado in regio Galguduud van Somalië (ook Cadaado genoemd)